Leng-shui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lengshui He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 33,02, long 107,03), 
 Lengshui He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 32,90, long 109,87), 

Robotskapade Kinaförgreningar